Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2004/05 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2004/05 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während De Sprénger Echternach und der Schachklub Nordstad mit je 16 Spielern auskamen, setzte die erste Mannschaft von Le Cavalier Differdange 19 Spieler ein. Insgesamt kamen 135 Spieler zum Einsatz, von denen 15 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8,5 Punkten aus 10 Partien war Serge Brittner (De Sprénger Echternach), je 8 Punkte aus 10 Partien erzielten Fred Berend (Cercle d'échecs Dudelange) und Jerry Hartung (Le Cavalier Differdange).

Mit Claude Wagener, Hans-Hubert Sonntag, Boris Prizker, Yuri Boidman (alle De Sprénger Echternach), Thomas Hisler, Oliver Niklasch, Pascal Deiller, Théid Klauner, Fernand Rasquin (alle Cercle d'échecs Dudelange), Pascal Vandevoort, Thierry Verspecht, Fiona Steil-Antoni, Albin Dal Borgo (alle Le Cavalier Differdange), Daniel Karp, Rafael Schneider (alle Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen) und Tom Weber (Gambit Bonnevoie) erreichten 16 Spieler 100 %, wobei Wagener sieben Partien spielte, Sonntag, Hisler und Steil-Antoni je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004; AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, POR = Portugal, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Gambit Bonnevoie

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Schachklub Nordstad

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt drei Spieler von Le Cavalier Differdange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2004
Schach 2005